SM U-23 – niemiecki okręt podwodny typu U-23 z okresu I wojny światowej
 SM U-23 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-20 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-23

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich